Těmice bezeichnet

Gemeinde Těmice u Hodonína, Okres Hodonín, Tschechien
Gemeinde Těmice u Kamenice nad Lipou, Okres Pelhřimov, Tschechien